Чиконкваутла има више значења:

 Општина Чиконкваутла (Пуебла), општина у савезној држави Пуебла у Мексику
 Чиконкваутла (Чиконкваутла, Пуебла), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику